Mafuri kan syfta på följande platser:

Maldiverna 

 Maafushi, ö i Kaafu atoll, 
 Medhufushi, ö i Meem atoll,